El término El cliente puede referirse a:
 El cliente: filme estadounidense de 1994.
 El cliente: filme iraní de 2016